Il momento di uccidere, film diretto da Giuliano Carnimeo (1968)
Il momento di uccidere (A Time to Kill), film diretto da Joel Schumacher (1996)
 Il momento di uccidere (A Time to Kill), romanzo di John Grisham (1987)